Dich zu lieben ist der Name folgender Werke:

 Dich zu lieben (Album), Album von Roland Kaiser (1981)
 Dich zu lieben (Lied), Schlager von Roland Kaiser (1981)
 Dich zu lieben (Film), deutscher Fernsehfilm von Stefanie Sycholt (2018)